L.D. 50 — дебютний студійний альбом американського ню-метал гурту Mudvayne, випущений 22 серпня 2000 року лейблом Epic Records.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 2000